Milkman oder Milk Man (englisch: Milchmann) bezeichnet:

 den Nachnamen der US-amerikanischen Soziologin Ruth Milkman (* 1954)
 Pseudonym von Daniel Scholz (Musiker, 1973) (* 1973), deutscher Komponist und Musikproduzent
 The Milkman, US-amerikanischer Film von Charles Barton (Regisseur) aus dem Jahr 1950
 Milkman (Roman), mit dem Man Booker Prize ausgezeichneter Roman von Anna Burns aus dem Jahr 2018